

Carriera

Club

Gli esordi 
Arrivato al  nel 2021, durante la prima stagione non ha mai visto il campo limitandosi a collezionare poco meno di una decina di convocazioni in prima squadra.
L'anno seguente, Koné ha giocato la sua prima partita da professionista il 23 febbraio 2022 in CONCACAF Champions League contro il ; partito da titolare, al 61º ha realizzato la rete del 3-0, contribuendo così al passaggio del turno della squadra canadese. Il 19 marzo ha realizzato la prima rete in MLS, marcando la momentanea rete del 2-1 per Montréal contro l'. In pianta stabile nella rosa della prima squadra, ha terminato la stagione 2022 con 32 presenze e quattro reti tra tutte le competizioni.

L'approdo in Europa: Watford 
Il 5 dicembre, dopo aver concluso l'esperienza mondiale in Qatar, il centrocampista canadese viene ingaggiato a titolo definitivo dal , firmando un contratto di quattro anni e mezzo con il club inglese. Il 7 gennaio 2023 esordisce con la formazione inglese partendo da titolare in coppa d'Inghilterra contro il , rimanendo in campo per tutta la partita. Il 14 gennaio seguente viene impiegato da titolare in Championship nel match valido per la ventisettesima giornata contro il .

Nazionale 
Il 24 marzo 2022 viene convocato per la prima volta dal CT del , Josh Herdman, per i match di qualificazione validi per il campionato mondiale di calcio 2022. Il giorno dopo esordisce con la nazionale subentrando a dieci minuti dal termine contro il  in sostituzione di Jonathan Osorio. Il 30 marzo viene schierato titolare, nell'ultimo match di qualificazione al mondiale, contro il  venendo sostituito ad inizio ripresa.
L'11 novembre seguente, nell'amichevole disputata contro il  nella fase preparatoria al mondiale in Qatar, realizza la prima rete con la nazionale canadese.
Convocato per il mondiale qatariota, il 23 novembre viene impiegato nel primo match della fase a gironi della nazionale canadese contro il , sostituendo, a partita in corso, Atiba Hutchinson. Ha disputato le restanti partite del girone, subentrando a partita in corso sia contro la  sia contro il .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 25 febbraio 2023.

Cronologia presenze e reti in nazionale

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale canadese